Michael Welsh (1926–2012) – brytyjski polityk, deputowany Izby Gmin
 Michael Welsh (ur. 1942) – brytyjski polityk, poseł do Parlamentu Europejskiego
 Michael Welsh (1971–2011) – amerykański basista